Siechenkapelle steht für:

 Siechenkapelle (Geislingen an der Steige)
 Siechenkapelle (Rüttenscheid) 
 Siechenkapelle St. Georg in Bad Schwartau, siehe Schwartauer Siechenhaus
 Siechenkapelle St. Lazarus (Neuruppin)
 Siechenkapelle (Balingen)